Az 1956-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 22. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Ruch Chorzów, és a bronzérmes Lechia Gdańsk előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1956
Lengyel 1